Эверетт Макгилл (; род. 21 октября 1945) — американский актёр.

Биография 
Эверетт Макгилл родился в Майами-Бич, Флорида. В начале карьеры снялся в роли Нао, лидера племени пещерных людей в фильме «Битва за огонь». Часто играл роли злодеев, таких как агент ФБР Эд Киллифера в «Лицензии на убийство» и Пенн, лидер террористов в «В осаде 2: Тёмная территория». Наиболее известен благодаря роли Большого Эда Херли в сериале «Твин Пикс» и его возрождении 2017 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки